Юрий Головко: Головко, Юрий Андреевич (более известен под фамилией Лонго; 1950—2006) — российский иллюзионист, телеведущий и писатель.
 Головко, Юрий Петрович (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.